Memoriał Ondreja Nepeli 2013 – międzynarodowe zawody łyżwiarstwa figurowego w sezonie 2013/2014. Zawody rozgrywano od 3 do 5 października 2013 roku w hali Zimný štadión Ondreja Nepelu w Bratysławie.

Wśród solistów triumfował Czech Tomáš Verner, natomiast w rywalizacji solistek Japonka Haruka Imai. W parach sportowych wygrali Amerykanie Gretchen Donlan i Andrew Speroff. Tytuł w rywalizacji par tanecznych wywalczyli Brytyjczycy Penny Coomes i Nicholas Buckland.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2013
2013 w łyżwiarstwie figurowym